Матту́р (, ) — деревня недалеко от города Шимога в южноиндийском штате Карнатака. Расположена на берегу реки Тунга. Известна как центр изучения санскрита. Некоторые деревенские семьи используют санскрит как язык повседневного общения.

Маттур также известен своей школой по изучению Вед и веданты. Деревенская ведантическая школа является одной из редких в Индии школ, где преподаётся философия адвайта-веданты Шанкары в своей изначальной форме. На другом берегу реки Тунга расположена деревня-близнец Хосахалли, которая разделяет практически все черты Маттура. Маттур и Хосахалли также известны тем, что в них сохранился уникальный карнатический песенный и повествовательный жанр Гамака.

Примечания

Ссылки 
 Times of India — This village speaks gods language
 Wikimapia. The Great Sanskrit Village on the Bank of Tunga River

Населённые пункты Карнатаки
Возрождение языков